William Godolphin kan syfta på:

* Sir William Godolphin (omkring 1486–omkring 1570), engelsk parlamentsledamot
 Sir William Godolphin (1515–1570), engelsk parlamentsledamot
 Sir William Godolphin (1547–1589),  engelsk parlamentsledamot
 Sir William Godolphin (1567–1613),  engelsk parlamentsledamot
 William Godolphin (1605–1663),  engelsk parlamentsledamot
 Sir William Godolphin (1635–1696), engelsk diplomat och parlamentsledamot
 Sir William Godolphin, 1:e baronet (död 1710),  engelsk parlamentsledamot
 William Godolphin, markis av Blandford (1700–1731), engelsk adelsman